Болевой приём:
 Болевой приём — способ болевого воздействия (перегибы, загибы, скручивания, рычаги, надавливания и т.п.) на жизненно важные и чувствительные участки тела человека (суставы, сухожилия, глаза, нервные центры, шею и т.д.).
 Болевой приём (фильм) — фильм-боевик Георгия Кузнецова, производство ТО «Евразия» Свердловской киностудии, Россия, 1992 год.